Bengt Lundin kan syfta på:

Bengt Lundin (konstnär) (1924–2005)
Bengt Lundin (musiker) (född 1945), tonsättare, arrangör, musiker och professor